Појам Беатриче Савојска може да се односи на:

 Беатриче Савојска, маркиза Салуца
 Беатриче Савојска, грофица Провансе
 Марија Беатриче Савојска